Ayinde ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ayinde Fasina (1939–2021), nigerianischer Bischof
 Halimatu Ayinde (* 1995), nigerianische Fußballspielerin